I. Jakab angol király, VI. Jakab néven skót király (1566–1625)
 I. (Hódító) Jakab aragóniai király, egyben mallorcai és valenciai király (1208–1276)
 I. (Igazságos) Jakab szicíliai és szárd király, II. Jakab néven aragóniai király (1267–1327)
 I. (Mallorcai) Jakab címzetes nápolyi király, I. Johanna nápolyi királynő harmadik férje (1337–1375)
 I. Jakab skót király (1394–1437)
 I. Jakab ciprusi király (1334–1398)
 I. Jakab monacói herceg (1689–1751) 
 I. Jakab haiti császár (1758–1806)